NGC 4358 (другие обозначения — UGC 7479, MCG 10-18-38, ZWG 293.17, PGC 40309) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4358
Большая Медведица (созвездие)